

Sources 
 .
 Données de SNCF Réseau concernant la ligne  , publiées sur SNCF Open Data (consulté le ).
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 Tunnels :

Épinay-Villetaneuse - Tréport-Mers